Sudesčuálmáásuálui kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sudesčuálmáásuálui (ö, lat 68,95, long 27,20), Lappland, Norra Lappland, 
 Sudesčuálmáásuálui (ö, lat 68,97, long 27,47), Lappland, Norra Lappland, 
 Sudesčuálmáásuálui (ö, lat 69,12, long 28,70), Lappland, Norra Lappland, 
 Sudesčuálmáásuálui (ö, lat 69,20, long 28,55), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar